Lillehammer Triple 2017 – pierwsza edycja Lillehammer Triple, która odbyła się w dniach 1–3 grudnia 2017 na skoczniach Lysgårdsbakken w Norwegii.

Zostały rozegrane trzy konkursy indywidualne, w tym dwa konkursy na skoczni normalnej i finał na skoczni dużej. W ramach klasyfikacji łącznej tego cyklu, zawodniczki będą zdobywać punkty według tego samego systemu punktacji, jaki jest wykorzystywany od ponad 20 lat w Pucharze Świata.

Przeprowadzane konkursy odbywały się na tej samej zasadzie co zwykłe konkursy w Pucharze Świata, lecz w ostatnim konkursie na dużym obiekcie prawo startu miała tylko czołowa trzydziestka klasyfikacji generalnej.

Podium turnieju zostało nagrodzone nagrodą pieniężną w wysokości 10.000 €.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu w sezonie wygrała reprezentantka gospodarzy Maren Lundby. Za nią uplasowały się dwie reprezentantki Japonii, a mianowicie triumfatorka Pucharu Świata z zeszłego sezonu Sara Takanashi oraz Yūki Itō. W kwalifikacjach wystartowały również dwie reprezentantki Polski (Kinga Rajda, Kamila Karpiel) lecz obie nie wywalczyły kwalifikacji do konkursu głównego. Dwie zawodniczki zostały zdyskwalifikowane, konkretniej były to Czeszka Zdena Pešatová za nieprzepisową długość nart, oraz Amerykanka Tara Geraghty-Moats za nieprzepisowy kombinezon.

Pierwszy konkurs indywidualny wygrała zwyciężczyni kwalifikacji Norweżka Maren Lundby. Jej oba skoki na 96 metr były najdalszymi w zawodach. Za nią na podium uplasowała się Katharina Althaus, która mimo prowadzenia po pierwszej serii nie uzyskała wymaganej odległości aby zwyciężyć. Podium uzupełniła Carina Vogt tracąc do swej rodaczki dziesięć punktów. Czwarte miejsce przypadło Sarze Takanashi, dla której jest to piąte w tym roku kalendarzowym miejsce poza podium. W konkursie były dwa dyskwalifikacje i obie dotyczyły reprezentantek Francji, a mianowicie Lucile Morat i Romane Dieu.

Kwalifikacje do drugiego konkursu ponownie padły łupem Maren Lundby, która nad drugą Yūki Itō uzyskała ponad dziewięć punktów przewagi. Trzecia w kwalifikacjach była Sara Takanashi ze stratą równą czterech punktów do swojej rodaczki. Po raz drugi do konkursu głównego nie udało się awansować reprezentantkom Polski. Kinga Rajda zajęła bliską awansu 44 lokatę, a Kamila Karpiel ostatnią, co spowodował nieustany skok. W podobnym przypadku znalazła się Elena Runggaldier, która również miała problem z utrzymaniem równowagi przy lądowaniu.

Drugi konkurs indywidualny wygrała Niemka Katharina Althaus, która w poprzednim konkursie zajęła drugie miejsce. Za nią na podium uplasowała się Maren Lundby, a na trzecim stopniu podium stanęła Yūki Itō. Triumfatorka Pucharu Świata z poprzedniego sezonu Sara Takanashi ponownie zajęła czwarte miejsce. Konkurs odbył się bez dyskwalifikacji. Pierwszą serię przeprowadzono z dwunastej belki (z wyjątkiem paru skoczkiń), a drugą serię z belki niżej. Po tym konkursie na czele klasyfikacji generalnej są dwie skoczkinie, konkretniej zwyciężczynie dwóch dotychczasowych konkursów: Maren Lundby i Katharina Althaus.

W trzecim konkursie ponownie wygrała Katharina Althaus jako jedyna osiągając notę powyżej trzystu punktów. Drugie miejsce zajęła Maren Lundby, która tym samym straciła pozycję liderki w Pucharze Świata a w cyklu Lillehammer Triple z pierwszego spadła na miejsce drugie. Podium uzupełniła Sara Takanashi, która w poprzednich dwóch konkursach plasowała się na miejscu czwartym. W pierwszej serii za nieprzepisowy kombinezon dyskwalifikowana została Julia Clair. Mimo startu w serii drugiej i tak zajęła miejsce ostatnie.

Cały turniej ostatecznie wygrała Niemka Katharina Althaus z przewagą dziewiętnastu punktów nad drugą Lundby. Podium turnieju zamknęła Sara Takanashi. Obie reprezentantki Polski ostatecznie nie zostały sklasyfikowane.

Skocznie

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas turnieju Lillehammer Triple był Kristian Brenden, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem podobnie jak w innych zawodach był Miran Tepeš. Sędzią technicznym była Agnieszka Baczkowska.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Trzeci konkurs indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Lillehammer Triple 2017

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Bibliografia

Przypisy 

Puchar Świata w skokach narciarskich w Lillehammer
2017 w Norwegii
Puchar Świata w skokach narciarskich 2017/2018
Lillehammer Triple